Кенја Мур () је америчка глумица, рођена 24. јануара 1974. године у Детроиту.

Филмографија 

|-
| 2005. || || -{Brothers in Arms}- || || 
|-
| 2005. || || -{Cloud Nine}- || || 
|-
| 2004. || || -{Nas: Video Anthology Vol. 1}- || || 
|-
| 2003. || || -{Deliver Us from Eva}- || || 
|-
| 2003. || || -{Hot Parts}- || || 
|-
| 2001. || || -{No Turning Back}- || || 
|-
| 2000. || || -{Trois}- || || 
|-
| 1998. || || -{Senseless}- || || 
|-
| 1995. || || -{Waiting to Exhale}- || || 
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1974.
Људи из Детроита
Америчке глумице
Биографије живих особа